Soline je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Općine Bosiljevo, Karlovačka županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 44 stanovnika te 11 obiteljskih kućanstava.

Izvori

Naselja u Karlovačkoj županiji